Bombardiere – aereo militare
Bombardiere – sottufficiale addetto ai cannoni.
 Bombardiere – cacciatorpediniere della Regia Marina
Bombardiera – nave utilizzata dalla marina del Settecento quasi unicamente per gli assedi ai porti

Bombardiere verde (Swima bombiviridis) verme marino della California capace di rilasciare bombe bioluminescenti per distrarre i nemici